Дискографія AC/DC, австралійського рок-гурту, складається з сімнадцяти студійних альбомів, чотирьох концертних альбомів, десятьох міні-альбомів і тридцяти семи синглів.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Бокс-сети

Міні-альбоми

Сингли

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ті

Відеоальбоми

Музичні відео

Примітки